RDW (Dienst Wegverkeer), de instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt
 Red blood cell distribution width, een maat voor de variatie in het volume van rode bloedcellen